Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1960 года проходил раздельно: мужчины соревновались на трассе Заксенринг в районе Карл-Маркс-Штадта, а женщины — в Лейпциге (оба — ГДР).

Медалисты 

События 14 августа
Август 1960 года
Международные спортивные соревнования в Хемнице
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Велоспорт в Германии
Чемпионаты мира в ГДР